N31 oder N 31 steht für:

 Nationalstraße 31 (Belgien), Nationalstraße in Belgien
 Route nationale 31, Nationalstraße in Frankreich
 N31 (Guinea), Fernstraße in Guinea
 N31 (Demokratische Republik Kongo), Fernstraße in Kongo